Ternay (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ternay (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Ternay (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy